

Patronyme 

 Saïd Doumane, économiste algérien ;
 Amina Doumane (1990-), informaticienne théoricienne marocaine.